Arada bezeichnet:

 Arada (Honduras), Gemeinde in Honduras
 Arada (Ovar), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) in Portugal
 Horea (Alba), Gemeinde in Rumänien in ungarischer Sprache
 einen Satz in der Suite castellana von F. Moreno Torrona, siehe Suite (Musik)#20. und 21. Jahrhundert